Ashley Engle (1988- ), joueuse américaine de volley-ball ;
Dave Engle (1956- ), joueur américain de baseball ;
Joseph H. Engle (1932- ), astronaute américain ;
Robert F. Engle (1941- ), prix Nobel d'économie ;
R. Adam Engle,  (1942- ) fondateur de Mind and Life Institute.